Maria von Anjou oder Marie von Anjou ist der Name folgender Personen:

 Maria von Neapel (1290–1346/1347), Königin von Mallorca
 Marie von Châtillon-Blois (1343/1345–1404), Herzogin von Anjou
 Maria (Ungarn) (1370/1371–1395), Königin von Ungarn
 Marie d’Anjou (1404–1463), Königin von Frankreich

Siehe auch:
 Margarete von Anjou (1430–1482), Königin von England